Powiat nowosądecki – dawny powiat kraju koronnego Królestwo Galicji i Lodomerii, istniejący w latach 1867–1918.

Siedzibą c.k. starostwa był Nowy Sącz. Powierzchnia powiatu w 1879 roku wynosiła 13,4198 mil kw. (772,18 km²), a ludność 92 515 osób. Powiat liczył 202 osady, zorganizowane w 161 gmin katastralnych.

Na terenie powiatu działały 3 sądy powiatowe – w Nowym Sączu, Starym Sączu i Krynicy.

Starostowie powiatu 
 Stanisław Kurowski (1871)
 Włodzimierz Lewartowski (1879)
 Aleksander Zborowski (1882)
 Juliusz Friedrich (1890)
 Mieczysław Strzelbicki (podczas I wojny światowej)

Komisarze rządowi 
 Edward Traunfellner (1871)
 Feliks Kubicki (1871)
 Karol Marossanyi (1871–1882)
 Robert Tertil (1879–1882)
 Antoni Hołodyński (1890)

Komisarze powiatowi 
 Stefan Grabczyński (1917)

Przypisy

Bibliografia 
 „Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1879”, Lwów 1879

nowosądecki